Bonda steht für:
 Bonda, Rotweinsorte
 Bonda (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht aus Dubrovnik
 Katarzyna Bonda (* 1977), polnische Schriftstellerin und Journalistin

Siehe auch:
 Bonta